Humbert je priimek več oseb:
 Humbert de Silva Candida, francoski benediktinec in kardinal (1000-1061(
 Jacques-Emile-Louis-Léon Humbert, francoski general
 Jean-Louis-Auguste Humbert, francoski general